Bululawang (Bakung)
 Bululawang (Bululawang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing